Arnold I – biskup poznański w latach 1180–1186
 Arnold I – hrabia Kleve w latach 1119–1147